Makowskoje steht für
 Makowskoje (Krim), Ortsname
 Makowskoje-See, Sibirien 
 Makowskoje (Fluss), Sibirien